Nykvarnsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nykvarnsholmen, Karleby, en ö i Perho å, Mellersta Österbotten,

Sverige 

 Nykvarnsholmen, Österåkers kommun, fyr på Nybodaholmen, 

Robotskapade Finlandförgreningar